Miejscowości w USA:
 Round Lake – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
 Round Lake – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Nobles
 Round Lake – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Round Lake – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sawyer
Gminy w USA:
 Round Lake (ang. Round Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
 Round Lake (ang. Round Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Jackson
 Round Lake (ang. Round Lake Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
 Round Lake (ang. Round Lake Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sawyer